Hampton Roads es un nombre que puede referir a:
 El  Área metropolitana de Virginia Beach-Norfolk-Newport News, comúnmente conocida como Hampton Roads, en Estados Unidos. 
 El puerto o estuario de Hampton Roads, sobre la que se encuentra dicha área metropolitana.